

Palmarès

Södertälje: 2018-19

Collegamenti esterni